Sverdlovsk může být:
 Jekatěrinburg – město v Rusku nazývané Sverdlovsk v letech 1924–1991
 Dovžansk – město na Ukrajině nazývané Sverdlovsk v letech 1938–2016

Externí odkazy